Rajamäki är ett efternamn, som burits av bland andra:
Antti Rajamäki
Eino Rajamäki
Erkki Rajamäki
Johan Rajamäki
Kari Rajamäki, politiker
Marko Rajamäki
Susanna Rajamäki
Tommi Rajamäki

Se även
 Rajamäki – en tätort i Nurmijärvi och Hyvinge kommuner i Nyland